Анна Смашнова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Лурдес Домінгес Ліно з рахунком 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2006
Budapest Grand Prix